Shaw River ist der Name folgender Flüsse in Australien:

 Shaw River (Victoria), Fluss, der in den Südlichen Ozean mündet
 Shaw River (De Grey River), Nebenfluss des De Grey River im australischen Bundesstaat West Australien